Плектридии () — спороносные, подвижные и неподвижные, грамположительные и грамотрицательные бациллы. Споры обычно располагается на одном из концов клетки, придавая последней форму барабанной палочки. В современной бактериологии этим термином обозначают форму клетки бактерий, имеющих эндоспору, превышающей диаметр клетки и располагающихся терминально.

Род входил в расформированный порядок Plectridiales класса Sporulales, который подразделялся на 2 семейства и 4 рода:
 Семейство Terminosporaceae — грамотрицательные плектридии
 Роды Terminosporus — подвижные и Caduceus — неподвижные бактерии
 Семейство  Plectridiaceae — грамположительныне плектридии
 Роды Plectridium — подвижные и Acuformis — неподвижные бактерии

Род Plectridium, предложенный Fischer в 1895, не был включен в официальную номенклатуру в 1980 году, так как у Plectridium недостаточно отличий от клостридий, чтобы гарантировать родовое дифференцирование. Все представители рода были реклассифицированы и переведены в род Clostridium.

Виды 
Примерами бактерий, принимающих форму плектридий являются возбудитель столбняка Clostridium tetani, некоторые другие бактерии (например, Clostridium saccharobutyricum, Clostridium pasteurianum). Форму плектридий принимает большинство целлюлозолитических спорообразующих анаэробов.

 Clostridium carnis (syn. Plectridium carnis, Bacillus carnis)
 Clostridium amylobacter (syn. Plectridium amylobacter)
 Clostridium cadaveris (syn. Plectridium cadaveris)
 Clostridium pectinovorum (syn. Plectridium pectinovorum)
 Clostridium sphenoides (syn. Plectridium sphenoides)
 Clostridium tertium (syn. Plectridium tertium)
 Clostridium baratii (syn. Acuformis perennis)
 Clostridium putrefaciens (syn. Acuformis putrefaciens)

Литература 
 «Studies on some strains of butyric-acidproducing plectridia isolated from hemp, jute and flax», Ch. Weizmann, Esther Hellinger, 1940
 Morphology of spore development in Clostridium pectinovorum, Philip C. Fitz-James, Department of Bacteriology and Immunology and Department of Biochemistry, University of Western Ontario, London, Ontario, Canada, 1962
 Анаэробные спорообразующие бактерии

Примечания 

Клостридии